Almén är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2009 fanns det 1 231 personer i Sverige med efternamnet Almén, 31 december 2018 hade antalet ökat till 1 295. En man hette då Almén i förnamn, dock ej som tilltalsnamn.

Variationer av stavningen finns lokalt i Sverige, bland annat används efternamnet Almeen av totalt 24 personer i Sverige den 31 december 2018.

Personer med namnet Almén 
 August Almén (1833–1903), läkare, kemist och politiker 
 Emil Almén (född 1980), skådespelare
 Frans Almén (1834–1890), advokat och riksdagspolitiker
 Gunhild Almén (1882–1954), rektor
 Ina Almén (1863–1938), företagsledare
 Jonas Almén (född 1984), musiker, sångare och kompositör
 Rune Almén (född 1952), höjdhoppare
 Ruth Almén (1870–1945), tonsättare, pianist och författare
 Sigge Almén (1881–1914), författare och möbelarkitekt
 Tore Almén (1871–1919), justitieråd
 Torsten Almén (1931–2016), professor emeritus i radiologi

Källor

Svenska efternamn